Арташес Татевосович Ай-Артян (настоящая фамилия — Арутюнян) () (27 октября 1899, село Нахичевань Карской губернии, Российская империя — 13 апреля 1978, Ереван, Армянская ССР, СССР) — советский и армянский кинорежиссёр и сценарист, Народный артист Армянской ССР (1966).

Биография 
Родился 27 октября 1899 года в селе Нахичевань Карской губернии. В середине 1910-х годов работал батраком, в 1920 году был мобилизован в армию в связи с началом Гражданской войны в РСФСР, после демобилизации в 1922 году учился в Армянской драматической студии, в том же году поступил на актёрский факультет ВГИКа, который он окончил в 1927 году. Одного диплома ему показалось мало, поэтому он в том же году поступил на режиссёрский факультет там же, который он окончил в 1932 году. Сниматься в кино начал с 1923 года. С 1922-1935 гг. — жил в Москве, был актёром, ассистентом режиссёра, режиссёром Первой фабрики Госкино, «Союзкино» (ныне «Мосфильм»). С 1935 года работал на киностудии Арменкино («Арменфильм»). Всего в кинематографе принял участие в 13 работах.

Скончался 13 апреля 1978 года в Ереване.

Семья 
 жена - Цатурян Дора Оганесовна (), актриса, снималась в том числе в фильмах Арташеса Ай-Артяна .

 дочь - Ай-Артян Майя Арташесовна (1939-2020), литературный переводчик, редактор и публицист..
внучка - Ай-Артян Нина Робертовна, российский фотограф, художник, фотомодель

Фильмография

Актёр 
 1926 — Предатель — Борис, матрос-большевик
 1926 — Бухта смерти — Саим

Режиссёр 
 1930 — Будьте такими
 1932 — Пётр Иванович (Петька-организатор)
 1932 — Я не маленький
 1935 — Пастушонок (короткометражный)
 1937 — Каро + сценарист
 1939 — Люди нашего колхоза
 1940 — Урок советского языка (короткометражный)
 1945 — Собор армянской церкви в Эчмиадзине (документальный)
 1956 — Из-за чести
 1961 — Северная радуга
 1966 — Охотник из Лалвара + сценарист

Награды 
 заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1956)
 народный артист Армянской ССР (1966)
 орден Трудового Красного Знамени (27.06.1956)

Примечания

Ссылки 

Актёры Армении
Актёры СССР
Режиссёры Армении
Режиссёры СССР
Сценаристы Армении
Сценаристы СССР
Выпускники актёрского факультета ВГИКа